«Pure» — третій студійний альбом канадо-бельгійської поп-співачки Лари Фабіан. У Канаді альбом вийшов у 1996, у Бельгії, Франції та Швейцарії — 3 червня 1997.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Лара Фабіан ‎– альбом Pure на discogs.com 
 Офіційний вебсайт Лари Фабіан 

Альбоми Лари Фабіан
Альбоми Polydor Records
Альбоми PolyGram
Франкомовні музичні альбоми